Ишимово — название населённых пунктов:

Россия 
 Ишимово — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Ишимово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Ишимово — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.
 Ишимово — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Ишимово — село в Октябрьском районе Пермского края.
 Ишимово — деревня в Камско-Устьинском районе Татарстана.